Monumenten van geschiedenis en kunst is een Nederlandse publicatiereeks van de rijksoverheid, waarin uitvoerige beschrijvingen zijn opgenomen van aangewezen rijksmonumenten. De serie bestaat uit 11 delen (voor elke toenmalige provincie), waarbij elk deel in meerdere banden (stuks, soms weer opgedeeld in afleveringen) is verdeeld.

De reeks werd voorafgegaan door de reeks Voorlopige lijst van monumenten van geschiedenis en kunst, die tot 1933 verscheen in het kader van de inventarisatie van potentiële rijksmonumenten. De uiteindelijke serie, waarover dit artikel handelt, kan gezien worden als het resultaat van de selectieprocedure, waarbij een keuze is gemaakt uit de Voorlopige lijst. De reeks werd niet voltooid. Zo verscheen er voor de provincie Gelderland nooit een deel over de Veluwe en is er over Noord-Brabant in het geheel geen deel verschenen.

Bibliografie van de voorlopige lijst
 Deel I:  Utrecht (1908)
 Deel II: Drenthe (1909)
 Deel III: Zuid-Holland (1915)
 Deel IV: Gelderland (1917)
 Deel V: Noord-Holland
 1e stuk: Noord-Holland, uitgezonderd Amsterdam (1921)
 2e stuk: Amsterdam (1928)
 Deel VI: Zeeland (1922)
 Deel VIII: Limburg (1926)
 1e stuk: Amby-Meer
 2e stuk: Meerloo-Zwalmen
 Deel IX: Friesland (1930)
 Deel X: Noord-Brabant (1931)
 Deel XI: Groningen (1933)

Bibliografie van de monumenten van geschiedenis en kunst
Onderstaand overzicht is nog onvolledig.

 Deel II: Utrecht
 1e stuk: gemeente Utrecht
 Gemeente Utrecht, 1e aflevering: Gemeente Utrecht (1956)
 Gemeente Utrecht, 2e aflevering: De Dom van Utrecht (1965)

 Deel III: Gelderland
 1e stuk: Het Kwartier van Nijmegen
 Onderdeel 1, Bommeler- en Tielerwaard, 1e aflevering - Bommelerwaard (1932)
 Onderdeel 1, Bommeler- en Tielerwaard, 2e aflevering - Tielerwaard (1946)
 Onderdeel 2, De Betuwe benevens o.m. de graafschappen Buren en Culemborg (1968)
 Onderdeel 3, Het Rijk van Nijmegen, westelijk gedeelte (1982)
 Onderdeel 4, Het Rijk van Nijmegen, oostelijk gedeelte en de Duffelt (1983)
 Onderdeel 5, Het Land van Maas en Waal (1986)
 2e stuk: Het Kwartier van Zutphen (1958)

 Deel IV: Overijssel
 1e stuk: Twente (1934)
 2e stuk: Zuid-Salland (1964)
 3e stuk: Noord- en Oost-Salland (1974)

 Deel V: Limburg
 1e stuk: Maastricht
 Maastricht, 1e aflevering (1926)
 Maastricht, 2e aflevering (1930)
 Maastricht, 3e aflevering (1935)
 Maastricht, 4e aflevering
 Maastricht, 5e aflevering (1953)
 2e stuk: Noord-Limburg  (1937)
 3e stuk: Zuid-Limburg uitgezonderd Maastricht
 Zuid-Limburg, 1e aflevering (1962)

 Deel VI: Groningen
 1e stuk: Oost-Groningen (1940)

 Deel VII: Zuid-Holland
 1e stuk: Leiden en Westelijk Rijnland (1944)

 Deel VIII: Noord-Holland
 1e stuk: Waterland en omgeving (1953)
 2e stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen (1955)

Externe link 
 

Rijksmonument
Boekenreeks